La omisión  es el concepto de (dejar de hacer algo)es el acto de abstenerse a hacer algo. Puede referirse más específicamente a los siguientes conceptos:
 Delito o falta de omisión, en Derecho, una conducta que consiste en la abstención de una actuación que constituye un deber legal (por ejemplo, la omisión del deber de socorro o la omisión de asistencia familiar). Véase Comisión por omisión.
 Pecado de omisión, en el ámbito de la moral religiosa, pecado que se comete por no hacer algo que es impuesto por la ley moral;
 Entrenamiento de omisión, en psicología o etología, un tipo de condicionamiento instrumental;
 Figuras de omisión, una clase de figuras retóricas;
 Trastorno de omisión, la incapacidad de percibir una imagen completa de la realidad como resultado de lesiones neurológicas.

Referencias